Het slalom kanovaren in de K-1-klasse voor vrouwen op de Olympische Zomerspelen 2016 vond plaats van maandag 8 tot en met donderdag 11 augustus 2016. Regerend olympisch kampioene in deze enige slalomklasse voor vrouwen was Émilie Fer uit Frankrijk, die niet tot de Franse equipe behoorde en haar titel niet verdedigde. In de series, die plaatsvonden op 8 augustus, legden alle kanovaarsters tweemaal het parcours af. Vijftien deelneemsters plaatsten zich voor de halve finale. In de halve finale legde elke deelneemster het parcours eenmaal af, waarbij de vijf deelneemsters met de langzaamste tijden afvielen. In de finaleronde won de kanovaarster met de snelste tijd, waarbij het aantal strafseconden was opgeteld.

Uitslag 

Vrouwen slalom K-1